Okrouhlá is de naam van meerdere gemeenten in Tsjechië:
 Okrouhlá (okres Cheb), gemeente in okres Cheb
 Okrouhlá (okres Písek), gemeente in okres Písek
 Okrouhlá (okres Česká Lípa), gemeente in okres Česká Lípa
 Okrouhlá (okres Blansko), gemeente in okres Blansko

Daarnaast is er een gemeente in Tsjechië waarvan Okrouhlá een gedeelte van de naam is:
 Okrouhlá Radouň, gemeente in okres Jindřichův Hradec